Биргит Карлстен (; род. 8 декабря 1949, Хускварна) — шведская актриса и певица.

Биография 
Биргит родилась в городе Хускварна (Швеция) 8 декабря 1949, но корни ее происходят из ландскапа Даларна, где в летнее время она проживает на семейной ферме в Лександ. Имеет в том числе французское происхождение и ее часто сравнивают с Эдит Пиаф.

В 1969—1970 она училась в сценической школе в г. Скара. В 1970—1974 продолжила обучение в театральной школе в Мальмё.

Ее карьера началась в театре «Pioneer» в Гётеборге. Впоследствии она выступала в таких театрах как «Riksteatern» (Национальный передвижной театр Швеции, который не имеет права выступать в столице, и должен странствовать по всей стране, где в его распоряжении 256 помещений), Театр комедии в Стокгольме, Хельсинборгский городской театр, Музыка и театр Смоланда и «Värmlandsoperan» (Вермланд опера) в Карлстаде, выступала на сцене театра комедии «Lisebergsteatern» в Гётеборге.

Также Биргит читала поэмы на радио и была клоуном в цирке «Cirkus Scott». На телевидении снималась в сериалах, среди которых криминальный детектив «Polisen och domarmordet» (1993) и популярный комедийный сериал «Saltön» (2005—2010).

В течение многих лет Биргит сотрудничала с известным аккордеонистом Ларсом Холмом (Lars Holm) из Мальмё. Вместе они выпустили компакт-диск с песнями на шведском и французском языках. Среди известных песен «Сказка о Пиаф», которую они исполнили на лодке.

В 1996 она приняла участие в развлекательной телепрограмме национального шведского телевидения SVT под названием «På spåret (на треке)» и одержала там победу в викторине на знания о разных городах. Программа, в которой в несколько туров соревнуются шведские знаменитости, очень популярна в Швеции.

Биргит Карлстен также работает лектором и педагогом, является членом Смолендської академии.

Фильмография 
 1998 — «Ivar Kreuger (Madame)»
 1994 — «Good Night Irene (Maja)»
 1993 — «мини-сериал Polisen och domarmordet (Sylvia Petréus)»
 1986 — «Жертвоприношения (озвучивание)»
 1980 — «Sinkadus (певица)»
 1979 — «Linus eller Tegelhusets hemlighet (Emily)»

Примечания

Ссылки 
 http://www.kraxmaskinen.se
 http://www.kinopoisk.ru/name/321987/
 Саундтрек к фильму Sinkadus — песня Бригит Карлстен

Актрисы Швеции
Певцы и певицы Швеции